Ел Гванакасте има више значења:

 Ел Гванакасте, Емпакадора (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гванакасте (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гванакасте (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гванакасте (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику